herby szlacheckie
 Kromer (Kromer, Cromer), polski herb szlachecki
 Czarzyna (Kromer), polski herb szlachecki z nobilitacji
 osoby o nazwisku Kromer
 Gebhard Kromer (1821–1849), żołnierz i rewolucyjne Baden
 Heinrich Ernst Kromer (1866–1948), pisarz Baden, malarz i rzeźbiarz
 Karl Kromer (muzyk) (1865–1939), kompozytor i muzyk Baden
 Karl Kromer (1924–2003), austriacki historyk
 Carl Theodor Kromer (1901–1993), niemiecki inżynier
 Lina Kromer (1889–1977), niemiecka poeta
 Marcin Kromer, herbu Kromer (1512–1589), humanista, historyk